Пирогово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Успенская волость».

Расположена на северо-восточном побережье Сенчитского озера, в 31 км к югу от райцентра Великие Луки и в 9 км к северо-западу от волостного центра Успенское.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 9 жителей, на 2010 год — 17 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Федорковской волости.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Великолукского района